Брента́но () — фамилия итальянского происхождения. 

Известные носители:
 Брентано, Антония (1780—1869) — коллекционер искусства, меценат и близкий друг Людвига ван Бетховена.
 Брентано, Беттина (1785—1859) — немецкая писательница, сестра Клеменса Брентано, супруга Ахима фон Арнима.
 Брентано, Генрих фон (1904—1964) — немецкий политик.
 Брентано, Клеменс (1778—1842) — немецкий писатель, поэт и прозаик, педагог.
 Брентано, Кунигунда (1780—1863) — сестра Клеменса Брентано и Беттины фон Арним, супруга Фридриха Карла фон Савиньи.
 Брентано, Луйо (1844—1931) — немецкий экономист, сын Эмилии Брентано.
 Брентано, Франц (1838—1917) — австрийский философ и психолог, сын Эмилии Брентано.
 Брентано, Эмилия (1810—1882) — издатель сочинений Клеменса Брентано, супруга Кристиана Брентано, мать Луйо и Франца Брентано.

См. также 
 Брент